Riedelhof ist der Ortsname von

 Riedelhof (Birgland), Ortsteil der Gemeinde Birgland, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Riedelhof (Emskirchen), Ortsteil des Marktes Emskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Herlify (Riedelhof), Ortsteil der Stadt Havlíčkův Brod, Okres Havlíčkův Brod, Tschechien

Siehe auch:
 Riedelshof
 Riedlhof